Mercedes-Benz a vendu un certain nombre d'automobiles avec le nom du modèle « 190 » :

 Mercedes-Benz Type 121 « Ponton » (1956 - 1961)
 1956-1959 : 190
 1956-1959 : 190 D
 1959-1961 : 190b
 1959-1961 : 190 Db

 Mercedes-Benz W121 BII  « Classe SL » (1955 - 1963)
 1955-1963 : 190 SL

 Mercedes-Benz Type 110 « Heckflosse » (1962 - 1965)
 1962-1965 : 190c
 1962-1965 : 190 Dc

 Mercedes-Benz Type 201 (1982 - 1993)
 1982-1990 : 190
 1982-1991 : 190 E
 1990-1993 : 190 E 1.8
 1991-1993 : 190 E 2.0
 1985-1993 : 190 E 2.3
 1982-1988 : 190 E 2.3-16
 1987-1983 : 190 E 2.5-16
 1985-1992 : 190 E 2.6
 1992 : 190 E 3.2 AMG
 1983-1993 : 190 D
 1983-1985 : 190 D 2.2
 1985-1993 : 190 D 2.5
 1986-1993 : 190 D 2.5 Turbo

 Mercedes-Benz Type 168 « Classe A » (1999 - 2004)
 1999-2004 : A 190
 2001-2004 : A 190 L

190
Automobile des années 1950
Automobile des années 1960
Automobile des années 1980
Automobile des années 1990